Icononzo kan syfta på:

Colombia 

 Icononzo (kommun), Tolima, 
 Icononzo (ort), Tolima,